Tong (anatomie), een orgaan in de mond
 Tong (vis), een bruingevlekte platvis
 Tong (dialect), een dialect van het Nederta'oih, gesproken in Laos
 Doorslaande tong, een onderdeel van een muziekinstrument
 Gletsjer, ook wel IJstong, een synoniem voor gletsjer of het uiteinde daarvan
 Tong (Schotland), een dorp in Scotland
 Tong, een onderdeel van een schoen
 Tonge (toponiem), duidend op een landtong of landengte
 Nieuwe-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee
 Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee

Tongen kan verwijzen naar:
 Soleidae, familie Eigenlijke tongen of Tongen (platvissen)
 Glossolalie, het spreken in tongen
 Oude Tongen, een Nederlandse speelfilm

Chinese naam:
Tong (童), een weinigvoorkomende Chinese familienaam
Sòng, Soong, Sung of Tống is een veelvoorkomende Chinese familienaam
Tong (佟), een Chinese familienaam